explosieve overdruk

Films 
 Blast (1997), een Amerikaanse film uit 1997
 Blast (2000), een film uit 2000
 Blast! (2004), een film uit 2004

Muziek 
 Blast (band), een Amerikaanse hardcorepunkband
 Blast! (The Brothers Johnson), een muziekalbum uit 1982
 Blast! (muziek), een muzikale Broadwayproductie

Andere 
 Blast (strip), een strip van Manu Larcenet
 BLAST, Basic Local Alignment Search Tool: een algoritme om DNA, RNA en eiwitsequenties te vergelijken
 Blast (Walibi Holland), een topspin-attractie in Walibi Holland